Jullien ist der Familienname folgender Personen:

 André Jullien (1882–1964), französischer Kardinal
 Bernard Jullien (1798–1881), französischer Didaktiker, Romanist und Grammatiker
 Christopher Jullien (* 1993), französischer Fußballspieler
 François Jullien (* 1951), französischer Philosoph
 Gilles Jullien (1650 oder 1653–1703), französischer Komponist
 Herbert Jullien (* 1949), rheinland-pfälzischer Politiker (CDU)
 Ivan Jullien (1934–2015), französischer Komponist
 Jacques Jullien (1929–2012), französischer Geistlicher, Erzbischof von Rennes
* 
 Marc-Antoine Jullien de Paris, (1775–1848), französischer Revolutionär und Pädagoge
 Rosalie Jullien, (18./19. Jh.), Autorin des Journal d'une bourgeoise pendant la révolution 
 Sébastien Jullien (* 1987), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Julien